Чемпионат Исландии по футболу — является 91-м сезоном с момента его создания. Сезон стартовал 20 мая 2002 года и закончился в 21 сентября 2002 года. В чемпионате приняло участие 10 команд.

Команды

Стадионы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Пояснения к таблице

Распределение мест по турам

Ссылки 
 Official website 
 Football-Lineups 

Чемпионат Исландии по футболу
2002 год в Исландии
Футбол в Европе в 2002 году